Personen
 Ignacio Allende (1769-1811), Spaans officier, sympathiseerde met de Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijd
 Salvador Allende (1908-1973), Chileens politicus, president van Chili van 1970 tot zijn dood
 Isabel Allende (schrijfster) (1942), Chileens schrijfster, nicht van Salvador Allende
 Isabel Allende (politica) (1945), Chileens senator, dochter van Salvador Allende

Plaatsen
 Allende (gemeente in Coahuila), een stad en gemeente in de Mexicaanse deelstaat Coahuila, vernoemd naar Ignacio Allende
 Allende (gemeente in Chihuahua), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Chihuahua
 San Miguel de Allende, een stad in de Mexicaanse deelstaat Guanajuato, gesticht in 1542

Overig
 Allende (meteoriet), een meteoriet die in 1969 insloeg nabij het Mexicaanse dorp Pueblito de Allende
 Allende (geslacht), een spinnengeslacht